Зеле́не (до 1948 — Джага-Шейх, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.